HMAS Stuart je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Stuart (D-00/100)
 HMAS Stuart (DE 49)
 HMAS Stuart (FFH 153)

Stuart